Alfred Marie Charles Ghislain de Limon Triest (Gent, 13 maart 1847 - Evergem, 15 maart 1917) was een Belgisch edelman.

Genealogie
 Willem de Limon (1716-1759), x Isabelle de Tronzon (1717-1789)
 Willem de Limon (1744-1795), x Marie Mergheliynck (1747-1812)
Jean-Baptiste de Limon (1787-1839), x Sophie de la Khétulle (1787-1855)
Julien de Limon (1818-1862), x Emerence Papeleu (°1813)
Alfred de Limon Triest

Alfred de Limon Triest
Alfred de Limon Triest werd in 1888 erkend in de Belgische erfelijke adel en verkreeg in 1889 vergunning om Triest aan de familienaam toe te voegen. Hij trouwde in Gent in 1872 met barones Irène Triest et de Gits (1852-1907) en ze kregen zes kinderen.
Geneviève de Limon Triest (1874-1971), grootjuffrouw van het Begijnhof in Brugge, stichter en algemeen overste van de Dochters van de Kerk, erepriorin van het Monasterium van de Wijngaard.
 Fernand de Limon Triest (1877-1973), trouwde in Drongen in 1908 met Geneviève Casier de ter Beken (1885-1973). Met afstammelingen tot heden.

Literatuur
 Généalogie Limon, in: Annuaire de la noblesse de Belgique, Brussel, 1870. 
 La révérende mère G. de Limon Triest, in: Bulletin Vereniging van de Adel van het koninkrijk België, .
 Oscar COOMANS DE BRACHÈNE, État présent de la noblesse belge, Annuaire 1993, Brussel, 1993.

Belgische adel in de 19e eeuw